Diverse località si chiamano isola Ford tra cui:
Isola Ford, isola al centro di Pearl Harbor, isole Hawaii.
Isola Ford, isola antartica dell'arcipelago Windmill.